Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier (1705-1786) : navigateur et explorateur français du , découvreur de l'île Bouvet
 Athanase Hyacinthe Bouvet de Lozier (1770-1825) : son fils, général français.